Romaza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rumex acetosa;
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus;
 el nombre común de la planta Rumex crispus;
 el nombre común de la planta Rumex hydrolapathum;
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius; o
 el nombre común de la planta Rumex sanguineus.